

Personnalités 

 Alan Greenspan (né en 1926), économiste américain, président de la Réserve fédérale ;
 Bud Greenspan (1926-2010), réalisateur américain ;
  (1944-2014), avocat canadien ;
 Jason S. Greenspan dit Jason Alexander (né en 1959), acteur et réalisateur américain.